Moinho de Vento na Serra de São Bartolomeu é um moinho de vento de São Bartolomeu da Serra, Portugal. Desactivado e em ruínas. Raro exemplar de moinho no Alentejo interior.

Ver também 
 Cano (Sousel)

Santiago do Cacém
Serra Sao Bartolomeu